7 - het jaartal
 7 (getal) - het getal

Muziek 
 7 (album), een album van Jett Rebel
 7 (Madness)
 7 (Prince)

Zie ook 
 Zeven (doorverwijspagina)
 7-ball, een spelvariant in het poolbiljarten
 7-Eleven (wielerploeg), een wielerploeg
 7-Eleven (winkelketen), een winkelketen
 7-Zip, een computerprogramma om bestanden te archiveren en comprimeren
 7Up, een frisdrank